Jacques Alexandre Bixio (1808-1865), agronome et homme politique français d'origine italienne
 Nino Bixio (1821-1873), militaire et homme politique italien
 Maurice Bixio (1836–1906), ingénieur français, fils de Jacques Alexandre Bixio

Divers 
 Classe Nino Bixio, classe de deux croiseurs éclaireurs construite pour la Regia Marina
 MV Nino Bixio,  cargo italien construit en 1941 par la société Ansaldo de Gênes pour la compagnie maritime génoise Garibaldi. Torpillé le 17 août 1942 au large des côtes de Grèce par le sous-marin HMS Turbulent de la Royal Navy, provoquant la mort de 336 prisonniers de guerre alliés, dont 118 Français libres faits prisonniers lors de la bataille de Bir Hakeim.
 Rue Bixio, voie du 7e arrondissement de Paris, en France